Бессерер () — фамилия.

Фамилия 
 Бессерер, Луи-Теодор (1785—1861) — предприниматель, нотариус и политический деятель Нижней Канады.
 Бессерер, Юджини (1868—1934) — американская актриса театра и кино.

См. также 
 Бессер